Dorr ist der Familienname folgender Personen:
 Bert Dorr (1862–1914), US-amerikanischer Baseballspieler
 Charles Dorr (1852–1914), US-amerikanischer Politiker
 Hans Dorr (1912–1945), deutscher Waffen-SS-Offizier
 Karl Raphael Dorr (1905–1964), österreichischer Priester, Wiener Dompfarrer
 Julia Caroline Dorr (1825–1913), US-amerikanische Schriftstellerin
 Laurence J. Dorr (* 1953), US-amerikanischer Botaniker
 Noel Dorr (* 1933), irischer Diplomat
 Robert Dorr (1835–1919), deutscher Heimatdichter
 Sabi Dorr (* 1943), israelischer Schauspieler
 Thomas Wilson Dorr (1805–1854), US-amerikanischer Politiker
 Werner Dorr, deutscher Behindertensportler

Siehe auch:
 Dorr Township
 Dor
 Dörr